«Here's to Never Growing Up» () — перший сингл п'ятого студійного альбому канадської поп-рок/поп-панк співачки Авріл Лавінь — «Avril Lavigne». В США пісня вийшла 9 квітня 2013.

Список пісень 
Цифрове завантаження
"Here's to Never Growing Up" – 3:35

CD-сингл
"Here's to Never Growing Up" – 3:35
"Here's to Never Growing Up"  – 3:35

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Пісні 2013
Сингли 2013
Пісні Авріл Лавінь
Пісні, написані Авріл Лавінь
Англомовні пісні
Поп-рок-пісні